

Pessoas
Kay Hagan

Localidades

Hagan (Geórgia)

Desambiguação